Белорусија је учествовала на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014. одржаном у Цириху од 12. до 17. августа. Ово је било седмо европско првенство у атлетици на отвореном од 1994. године од када Белорусија учествује самостално под овим именом. Репрезентацију Белорусије представљало је 28 спортиста (11 мушкараца и 17 жене) који су се такмичили у 14 дисциплина (7 мушких и 12 женских).

На овом првенству Белорусија је била десета по броју освојених медаља са 2 медаље и то златне. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Белорусија је са 9 учесника у финалу заузела 11. место са 43 бода.

Освајачи медаља (2)

Злато 

 Андреј Краучанка — Десетобој
|valign="top"|
 Марина Арзамасава — 800 м
|}

Учесници 

 Мушкарци:
 Денис Симанович — 20 км ходање
 Иван Троцки — 50 км ходање
 Andrei Churyla — Скок увис
 Алексеј Цапик — Троскок
 Дмитриј Платницки — Троскок
 Siarhei Kalamoyets — Бацање кладива
 Павел Кривицки — Бацање кладива
 Pavel Bareisha — Бацање кладива
 Aliaksandr Ashomka — Бацање копља
 Едуард Михан — Десетобој
 Андреј Краучанка — Десетобој

 Жене
 Марина Арзамасава — 800 м
 Волга Мазуронак — 10.000 м
 Марина Даманцевич — Маратон
 Алина Талај — 100 м препоне
 Свјатлана Кудзелич — 3.000 м препреке
 Ана Драбења — 20 км ходање
 Алина Мацвујаук — 20 км ходање
 Волга Сударава — Скок удаљ
 Наталија Вјаткина — Троскок
 Алена Копец — Бацање кугле
 Јулија Леанцјук — Бацање кугле
 Алиона Дубицка — Бацање кугле
 Аксана Мјањкова — Бацање кладива
 Алена Навахродска — Бацање кладива
 Татјана Халадович — Бацање копља
 Јекатерина Нецветајева — Седмобој
 Јана Максимова — Седмобој

Резултати

Мушкарци 
{|class=wikitable style="text-align:center; font-size:90%"
|-
!rowspan="2"|Атлетичар
!rowspan="2"|Дисциплина
!rowspan="2"|Лични рекорд
!colspan="2"|Квалификације
!colspan="2"|Полуфинале
!colspan="2"|Финале
!rowspan="2"|Детаљи
|-
!Резултат
!Место
!Резултат
!Место
!Резултат
!Место
|-style="text-align:center; border-top:double;"
| Денис Симанович
| 20 км ходање
| 1:20:42
| rowspan="2" colspan="4" style="background:wheat;"|
| 1:23:35
| 13 / 28 (34)
| 
|- 
| Иван Троцки
| 50 км ходање
| 3:46:09 	
| rowspan="1" colspan="2" align=center bgcolor="honeydew"| Није завршио трку
| 
|- 
| Andrei Churyla
| Скок увис
| 2,30
| 2,23 кв	
| 6. у гр. А
| rowspan="7" colspan="2" style="background:wheat;"|
| 2,21
| 12''' / 23
| 
|- style="text-align:center; border-top:double;"
| Алексеј Цапик
| rowspan="2" | Троскок
| 16,82
| 15,92
| 11. у гр. А
| rowspan="1" colspan="1" align=center bgcolor="honeydew"| Није се квалификовао
| 20 / 21 (23)
| 
|- 
| Дмитриј Платницки
| 16,91
| 16,54 кв
| 6. у гр. Б
| 16,25 
| 11 / 21 (23)
| 
|- style="text-align:center; border-top:double;"
| Siarhei Kalamoyets
| rowspan="3" | Бацање кладива
| 77,52
| 72,14
| 9. у гр. А
| rowspan="1" colspan="1" align=center bgcolor="honeydew"| Није се квалификовао
| 18 / 21 (22)
| 
|- 
| Павел Кривицки
| 80,67
| 75,44 КВ
| 4. у гр. Б
| 78,50
| 4 / 21 (22)
| rowspan="2" | 
|- 
| Pavel Bareisha
| 76,86 
| 73,85 кв
| 6. у гр. Б
| 74,73
| 10 / 21 (22)
|- style="text-align:center; border-top:double;"
| Aliaksandr Ashomka
| Бацање копља
| 84,27
| 77,65
| 9. у гр. Б
| colspan="1" align=center bgcolor="honeydew"| Није се квалификовао
| 15 / 30 (32)
| 
|}

ДесетобојСедмобој'''

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014.
Белорусија на Европском првенству у атлетици на отвореном